Натуральне число 1940
 1940 рік до нашої ери
 1940 рік нашої ери